Edward Puślecki (ur. 1951) – polski duchowny metodystyczny, biskup i superintendent naczelny (zwierzchnik) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP,
 Władysław Puślecki (ur. 1933) – polski pedagog, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych,
 Zdzisław Puślecki (ur. 1947) – polski ekonomista, prof. zw. dr hab.